Раде́вич () — белорусская фамилия. Образована от имени Родион.

Известные носители:
 Радевич, Александр Михайлович (род. 1957) — белорусский государственный деятель, Министр промышленности Республики Беларусь.
 Радевич, Валентин Валентинович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Радевич, Елена Леонидовна (род. 1986) — российская актриса театра и кино.
 Радевич, Казимир Иванович (1915—1988) — советский слесарь, Герой Социалистического Труда.

 Радевича, Инета (род. 1981) — латвийская легкоатлетка.

Примечания